Johann Friedrich Leybold (1755-1838), peintre miniaturiste et graveur sur cuivre
 Karl Jakob Theodor Leybold, fils de Johann Friedrich
 Eduard Friedrich Leybold (1798-1879), peintre, fils de Johann Friedrich
 Heinrich Gustav Adolf Leybold (1794-1855), peintre et graveur, fils de Johann Friedrich
 Rudolf Moritz Leybold (1806-1857), peintre et graveur, fils de Johann Friedrich